Skimmer, dispositivo capace di leggere e in certi casi immagazzinare i dati sulla banda magnetica dei badge;
Skimmer, restringimento usato sugli spettrometri di massa per mantenere il vuoto;
Skimmer, aperture poste in prossimità del bordo superiore della vasca di una piscina per raccoglierne l'acqua ed inviarla al sistema di trattamento.